Миндживан () — посёлок городского типа в Зангеланском районе Азербайджана.

География 
Расположен на левом берегу реки Араз, в 12 км к юго-востоку от города Зангилан, у железнодорожной станции Минджевань, на недействующей железнодорожной ветви Джульфа — Горадиз. Также от железнодорожной станции Минджевань отходит тупиковая ветвь протяжённостью 39 км на Капан, которая проходит через Зангелан.

Население 
По данным «Кавказского календаря» 1912 года в селе Минджеван проживало 100 человек, в основном азербайджанцев, указанных как «татары».

Согласно результатам Азербайджанской сельскохозяйственной переписи 1921 года, Минджеван с отсёлком Гюшан Кубатлинского уезда населяли 257 человек (58 хозяйств), преобладающая национальность — тюрки азербайджанские (азербайджанцы).

По состоянию на 1 января 1933 года в Миндживане Зангеланского района Азербайджанской ССР проживало 322 человека (72 хозяйства) — 169 мужчин и 153 женщины. Весь сельсовет (сёла Бахарлы, Деллакли, Таракеме) центром которого являлся Миндживан, на 100 % состоял из тюрков (азербайджанцев).

По всесоюзной переписи населения 1989 года в пгт. Миндживан проживало 5506 человек.

Национальный состав

История 
В составе Российской империи село Миндживан входило в состав Зангезурского уезда Елизаветпольской губернии.
 
В советские годы населённый преимущественно азербайджанцами Миндживан входил в состав Зангеланского района Азербайджанской ССР. В ходе Карабахской войны в 1993 году село перешло под контроль армянских вооружённых сил. В составе непризнанной Нагорно-Карабахской Республики получил статус города, вошёл в состав Кашатахского района и стал называться Миджнава́н ().

21 октября 2020 года, в ходе Второй Карабахской войны, Азербайджан вернул контроль над посёлком.

Климат

Галерея

Примечания

Ссылки